Horná Ves può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Horná Ves, comune del distretto di Žiar nad Hronom, nella regione di Banská Bystrica
Horná Ves, comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín